22 oder Zweiundzwanzig steht für:
 das Jahr 22
 das Jahr 22 v. Chr.
 Zweiundzwanzig, Zahl
 22 (Band), eine norwegische Band
 22 (Taylor-Swift-Lied), ein Lied aus dem Album Red von Taylor Swift
 ein Lied aus dem Album It’s Not Me, It’s You von Lily Allen
 Zweiundzwanzig (Spiel), ein einfaches Würfelspiel

Siehe auch:
 Two-Two
 22 Schreine
 Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer